Muleta puede hacer referencia a:
 Muleta (bastón): apoyo de metal o de madera con una agarradera y un apoyo para el cuerpo que sirve para facilitar el desplazamiento a personas con incapacidad física (por ejemplo, cojera).
 Muleta (tauromaquia): instrumento de torear que consiste en un paño o tela de color rojo, sujeto con un palillo, con el que el matador de toros realiza el último tercio de la corrida y prepara la muerte del toro.